Sonata
Ou ainda:
Forma sonata
Hyundai Sonata

Desambiguação